Adarnases I () ou Adrnerse (, também transliterado Atrnerseh) foi um príncipe da Ibéria, da dinastia cosroida, de 627 a 637/642.

Biografia 

Era filho de , o último rei ibero, e duque hereditário (eristavi) da Caquécia. Em 627, ajudou o exército bizantino-cazar com o cerco de Tbilisi e foi feito governante da Ibéria pelo imperador Heráclio  que tinha executado o príncipe pró-persa  . Em algum momento entre 637 e 642 (ou seja, após a Batalha de Cadésia e antes daquela em Nemavande), juntou suas forças com o príncipe albanês Javanxir  em um ataque contra as guarnições iranianas na Albânia.

Segundo o historiador do , Moisés de Dascurene usou três títulos bizantinos. É identificado pelo historiador da arte Wachtang Djobadze com o cônsul honorário Adarnases (hípato) registrado numa inscrição do mosteiro de Jvari, em Mtsqueta, na Geórgia. Cyril Toumanoff argumenta que este Adarnases é, na verdade, , ativo no final do . Seus outros títulos talvez foram de patrício e estratelata.

Bibliografia 

 
 

Cônsules do Império Bizantino
Georgianos do século VII
Príncipes da Ibéria
Patrícios do Império Bizantino
Estratelatas